Самые высокие горы Альберты находятся в юго-западной части провинции на восточных отрогах Канадских Скалистых гор: здесь насчитывается около 300 вершин высотой более 1500 метров.  Альберты и Британской Колумбии, таковые отмечены знаком ↔ после названия. Также в Альберте расположены горы  (высшая точка 1030 м) и холмы  (высшая точка 1468 м). Многие горы из списка расположены на Колумбийском ледниковом поле; входят в состав национальных парков: Джаспер, Банф, Йохо, Кутеней.

Высшая точка Альберты — гора Колумбия, имеющая высоту 3747 метров: это вторая по высоте гора Канадских Скалистых гор и .

В целях разумности охвата списка, ниже приведены горы Альберты высотой более 3000 метров. Высо́ты некоторых пиков в разных источниках указаны разные, с разницей до десятков метров, поэтому в целях единообразия в столбце «Высота» проставлены числа с сайта PeakFinder.com. В конце страницы перечислены несколько наиболее известных хребтов и перевалов Альберты.

Список гор 
Сортировка по умолчанию — по высоте, по убыванию. Также любой столбец можно отсортировать по убыванию/возрастанию/алфавиту, нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

Примечательные горы Альберты, высотой менее 3000 м
 Бретт — 2984 метра. Впервые покорена и названа в 1916 году, но официально её название было утверждено лишь в 1956 году.
 Три Сестры — гора имеет три вершины: 2936, 2769 и 2694 м.
 Пайлот — 2935 метров.
 Кроуснест — 2785 метров.
 Салфер — 2451 метр. С горы открывается вид на город Банф. Названа в честь серных источников, бьющих из подножия.
 Джона Лори — 2240 метров. Также известна под названиями Лори, Ямнатка и Ямнушка. Популярный скалолазный курорт с более чем 100 маршрутами.
 Таннел — 1692 метра. Также известна под названием Спящий Буйвол. У подножия горы находится город Банф и гостиница «».

Список хребтов 

 
 
 
 
 
 
 Долина десяти пиков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Уинстона Черчилля
 
 
 
 

См. также .

Список перевалов 

 Йеллоухед
 Кикинг-Хорс

См. также 
 
  и

Примечания

Ссылки 

 Principal heights by range or region // statcan.ca // Архивировано из первоисточника 21 июня 2008

Горы
Альберта